Ukalileeraq bezeichnet:
 Ukalileeraq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ukalileeraq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland